O40 steht für:
 O40, ICD-10-Code für ein Polyhydramnion während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O40, FAA-Code für den Elk Grove Airport in Elk Grove, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O40, ehemalige Oberleitungsbuslinie in Ost-Berlin, siehe Oberleitungsbus Berlin (1951–1973)
 O40, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O40, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O40